Тулиголівська сільська рада — Львівська область, Городоцький район
 Тулиголівська сільська рада — Сумська область, Кролевецький район